Distrito de Chilca es el nombre de dos distritos del Perú:
 el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, departamento de Lima, y
 el distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo, departamento de Junín.